Het WTA-tennistoernooi van Shanghai (officieel Polo Open) van 2003 vond plaats van 15 tot en met 21 september 2003 in de Chinese havenstad Shanghai. Het was de zevende editie van het vrouwen­toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anna Smashnova was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Jelena Dementjeva uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Chanda Rubin in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Dementjeva wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Peking/Shanghai op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, alle in 2003. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Anna Koernikova en Janet Lee had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Lee speelde samen met Corina Morariu; tijdens hun tweederondepartij moesten zij de strijd staken.

Het eerste reekshoofd, Conchita Martínez en Angelique Widjaja, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Ai Sugiyama en Tamarine Tanasugarn.

Het ongeplaatste duo Émilie Loit en Nicole Pratt won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Ai Sugiyama en Tamarine Tanasugarn in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Française Loit had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Pratt drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Shanghai 2003
Shanghai
Sportevenement in Shanghai